Gontier de Soignies, trouvère dans les années 1180 – 1220 ;
 Jacques-Joachim de Soignies (1720 - 1783), peintre belge ;
 Landry de Soignies (? - ca 700), peut-être évêque de Meaux ;
 Vincent de Soignies (ca 610 - 677 ), religieux.